Índia:
 Estat de Hyderabad, principat del Dècan a l'Índia que va existir entre 1724 i 1948.
 Hyderabad (Índia), ciutat de l'Índia a l'estat d'Andhra Pradesh.
 Districte d'Hyderabad (Índia), divisió administrativa de l'estat d'Andhra Pradesh (Índia) 
 Haiderabad (zamindari), pargana administrada en part com a zamindari al districte de Kheri, Índia Britànica.
 Haiderabad (Oudh), poble i nagar panchayat de l'Índia, al districte d'Unao, estat d'Uttar Pradesh (Índia).
 Districtes Assignats d'Hyderabad fou una província britànica de l'Índia central, coneguda generalment com a Berar 
 Pakistan: 
 Hyderabad (Pakistan), ciutat i antiga capital del Sind.
 Districte d'Hyderabad (Pakistan), divisió administrativa del Pakistan a la província de Sind.
 Història: Tractat d'Hyderabad